Waagner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Waagner (1886–1960), österreichischer Maler
 Rudolph Philip Waagner (1827–1888), österreichischer Bauingenieur und Gründer des Unternehmens Waagner-Biro

Siehe auch:
 Waagner-Biro, österreichisches Stahlbauunternehmen mit Sitz im Saturn Tower in Wien
 Wagner